

Onomastica
 Hussein – diminutivo del nome proprio di persona Hasan

Persone
Nome
Husayn di Giordania – capo di Stato della Giordania dal 1952 al 1999
Ḥusayn Kāmil – sultano dell'Egitto e del Sudan dal 1914 al 1917
Al-Husayn ibn Ali – figlio di Fatima bint Muhammad, figlia a sua volta di Maometto
Cognome
Abdirizak Haji Hussein – politico somalo
Abdul Razak Hussein – politico malese
Khaled Hussein – calciatore libico
Marwan Hussein – calciatore iracheno
Mukhtar Mohamed Hussein – politico somalo
Murad Naji Hussein – calciatore qatariota
Mustaf Khalib Hussein – calciatore somalo
Nur Hassan Hussein – politico e diplomatico somalo
Qusayy Saddam Hussein – politico e militare iracheno
Saddam Hussein – politico e militare iracheno
Sultan Husayn – scià di Persia della dinastia dei Safavidi
Taha Hussein – scrittore egiziano
Waris Hussein – regista britannico